|-
| 173801 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173802 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173803 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173804 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173805 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173806 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173807 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173808 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173809 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173810 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173811 - ||  || 16 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173812 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173813 - ||  || 20 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173814 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173815 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173816 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173817 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173818 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173819 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173820 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173821 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173822 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173823 - ||  || 21 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173824 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173825 - ||  || 23 septembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173826 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173827 - ||  || 14 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173828 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173829 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173830 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173831 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173832 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173833 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173834 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173835 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173836 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173837 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173838 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173839 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173840 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173841 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173842 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173843 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173844 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173845 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173846 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173847 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173848 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173849 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173850 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173851 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173852 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173853 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173854 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173855 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173856 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173857 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173858 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173859 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173860 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173861 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173862 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173863 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173864 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173865 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173866 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173867 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173868 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173869 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173870 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173871 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173872 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 173873 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173874 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173875 - ||  || 24 octombrie 2001 ||  || 
|-
| 173876 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173877 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173878 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173879 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173880 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173881 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173882 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173883 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173884 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173885 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173886 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173887 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173888 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173889 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173890 - ||  || 21 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173891 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173892 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173893 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173894 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173895 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173896 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173897 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173898 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173899 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173900 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-